Фран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний схід від Парижа, 45 км на південь від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 767 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1910,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Фран 

 Фран на сайті французького Національного інституту географії
 Фран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Фран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ду